Giulio Perugi (1886-1949) – generale e politico italiano
 Paolo Perugi (1965-2009) – calciatore italiano